Metsanurga – wieś w Estonii, w gminie Haaslava, w prowincji Tartu
 Metsanurga – wieś w Estonii, w gminie Kernu, w prowincji Harju
 Metsanurga – wieś w Estonii, w gminie Kiili, w prowincji Harju
 Metsanurga – wieś w Estonii, w gminie Pala, w prowincji Jõgeva
 Metsanurga – wieś w Estonii, w gminie Vihula, w prowincji Lääne Viru.